Хіос — ном Греції.
 Хіос — столиця нома Хіос.
 Хіос — один з Егейських островів.